Das vierte Dreiband-Weltcupturnier 2022, im 36. Jahr der Turnierserie, fand vom 22. bis zum 28. August 2022 in Seoul statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in der koreanischen Hauptstadt und der 18. Weltcup in Korea.

Der südkoreanische Sender Five&Six übertrug live im Internet alle Spiele des Turniers.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Allgemeine Informationen 
Es galt das Regelwerk der UMB für den Dreiband-Weltcup (Stand vom 21. Dezember 2021). Gespielt wurde in den Vorqualifikationsgruppen A–P (PPPQ, PPQ und PQ) in 16 Dreiergruppen. Die Erstplatzierten jeder Gruppe kamen in die nächste Qualifikationsrunde, die jeweils mit Spielern nach Weltranglistenpunkten aufgefüllt wurden. Die 16 Gruppensieger der dritten Qualifikationsrunde (PQ) erreichten die Hauptqualifikation. Hier wurden 12 Gruppen à 3 Spieler gebildet. In dieser kamen die 12 Gruppensieger und drei Lucky Loser in das 1/16-Finale des Hauptturniers und es kamen die 14 gesetzten Spieler und die drei Wildcard-Spieler hinzu. Dann wurden 8 Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die jeweils zwei Besten jeder Gruppe kamen in das Achtelfinale, das im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Spieldistanz:
 In den Vorqualifikationsgruppen (PPPQ, PPQ und PQ) wurde bis 30 Punkte mit Nachstoß gespielt.
 In den Hauptqualifikationsgruppen und den 1/16-Finalgruppen wurde bis 40 Punkte mit Nachstoß gespielt.
 Ab dem Achtelfinale wurde bis 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt.

Spielfolge in den Dreiergruppen:

 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Spielfolge in den Vierergruppen:

 Spieler 1–4 und Spieler 2–3
 Danach Sieger 1–4 gegen Sieger 2–3 und Verlierer 1–4 gegen Verlierer 2–3
 Danach Rest der Spiele

Gewertet wurde wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß
 Zwei Verlängerungen (Time Outs) je Match
 Wenn der Spieler innerhalb der 40 Sekunden nicht den nächsten Stoß ausführt (akustisches Signal bei 30 Sekunden) wird die Zeit automatisch um 40 Sekunden verlängert

Nachstoß:
 Gruppenphase: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt
 K.-o.-Runde: Nein

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöhte sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards: eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste (WRL 20/2022) und die Wildcard-Spieler nahmen automatisch am 1/16-Finale des Hauptturniers teil. 

  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Trần Quyết Chiến
  Sameh Sidhom
  Eddy Merckx
  Tayfun Taşdemir
  Jérémy Bury
  Martin Horn
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Murat Naci Çoklu
  Kim Haeng-jik
  Heo Jung-han
Wildcardspieler: Luis Martinez
2 × organisierender Verband:  Seo Chang-hoon,  Kim Dong-ryong

Vor-Qualifikationen 
Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:
Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:
Ergebnisse der Pre-Qualifikation:

Hauptqualifikation 
Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kamen in die Gruppenphase des Hauptturniers.

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kamen in die Hauptrunde
  Truong Quang Hao
  Hwang Bong-joo
  Gwendal Marechal

Gruppenphase Hauptturnier

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Gruppen E/F

Gruppen G/H

K.-o.-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde bis 50 Points ohne Nachstoß.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Anmerkung:
 *1 = Weltranglistenpunkte

Weblinks

Einzelnachweise 

2022 4
WC
Billardturnier in Seoul